Belagerung von Namur steht für:

 Belagerung von Namur (1692) während des Pfälzischen Erbfolgekrieges
 Belagerung von Namur (1695) während des Pfälzischen Erbfolgekriegs
 Belagerung von Namur (1746) während des Österreichischen Erbfolgekrieges
 Belagerung von Namur (1792) 
 Belagerung von Namur vom 20. bis zum 25. August 1914, siehe Grenzschlachten#Erster Weltkrieg und :en:Siege of Namur (1914)